Rezultati Prvenstva Anglije 1949 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Ted Schroeder je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Ted Schroeder (Prvak)
  Pancho Gonzales (Četrti krog)
  Frank Parker (Četrtfinale)
  Robert Falkenburg (Četrtfinale)
  John Bromwich (Polfinale)
  Jaroslav Drobný (Finale)
  Eric Sturgess (Polfinale)
  Frank Sedgman (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1949